SCG puede referirse a:

 Sociedad Catalana de Geografía
 Saban Capital Group, una firma de inversión privada fundada en 2001 por Haim Saban con sede en Los Ángeles, California, centrada en inversiones en medios, entretenimiento y comunicaciones.
 SCG (en serbocroata:  ), el código ISO 3166-1 alfa-3 para la antigua unión de Serbia y Montenegro, que se dividió pacíficamente en 2006 en dos países
 SCG International Risk, un contratista militar privado y una empresa de seguridad
 Screen Cartoonist's Guild
 Self-Changing Gears, una empresa británica
 Guardia Costera de Seychelles
 Shanghai Construction Group, una empresa china de construcción e ingeniería
 Siam Cement Group, el mayor fabricante de cemento de Tailandia y patrocinador de SCG Muangthong United
 Socialist Campaign Group, una agrupación de izquierdas de parlamentarios del Partido Laborista del Reino Unido
 SCG, la función de gráfico subcúbico, una variación de la función SSCG de Friedman, en matemáticas
 Summa contra Gentiles, un libro de estudios cristianos
 Ganglio cervical superior, el más grande de los ganglios cervicales
 Sydney Cricket Ground, un estadio deportivo en Sídney, Australia
 Sun City Girls, una banda experimental estadounidense ahora desaparecida.
 Sociedad Catalana de Gnomónica